Mora jelentheti:

Helyek
Mora, falu Indiában
Mora, kanton Costa Ricában
Mora, kameruni város
Mora, portugáliai község
Mora, település Svédországban
Mora község, község Svédországban
Mora, városka Minnesotában
Mora, kísértetváros Washington államban
Mora, megye Új-Mexikóban
Mora, település Mexikó Nayarit államában, Tepic községben
Mora, település Mexikó Sinaloa államában, Mocorito községben

Egyéb
Mora, verstani  és hangtani egység.
Mora, katonai egység az ókori Spártában.
Mora, lengyel mitológiai alakok.
Mora, ital Costa Ricában.
Mora, svéd késtípus.
Mora, 19. századi svájci óratípus.
Mora, Hódító Vilmos zászlóshajója.

Hasonló nevek 
Móra Ferenc, XIX–XX. századi magyar író
Móra Ferenc Könyvkiadó, elsősorban a gyermek- és ifjúsági irodalmat gondozó kiadó